Plaats in Indonesië
 Putukrejo (Gondanglegi), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Putukrejo (Kalipare), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Putukrejo (Loceret), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java